Scogna – cognome italiano
 Flavio Emilio Scogna – compositore e direttore d'orchestra italiano